Aggregation, Aggregierung, aggregiert (von  ‚hinzunehmen‘, ‚ansammeln‘) oder Ansammlung steht für:
 Aggregation (Informatik), besondere Art der Assoziation zwischen Objekten
 Aggregation (OLAP), Zusammenfassen von Daten in einem Data Warehouse
 Aggregation (Verhaltensforschung), Ansammlung von Tieren durch Umwelteinflüsse
 Aggregation (Chemie), materielles Zusammenlagern in der Chemie
 Aggregation (Wirtschaft), Zusammenfassung mehrerer Einzelgrößen zu einer Gesamtgröße
 Aggregation (Militär), Zuordnung eines Armeeoffiziers ohne Funktion zu einem Truppenteil
 Zusammenlagerung von einzelnen Zellen, siehe Aggregationsverband, oder von Molekülen, siehe Proteinaggregat (Zellbiologie)
 Zusammenfügung von Partikeln zu einem Mineral-Aggregat (Mineralogie) oder zu einem Aggregatgefüge (Bodenkunde) 
 In der Ökologie und Parasitologie eine alternative Bezeichnung für Überdispersion

Siehe auch:
 Aggregat (Begriffsklärung)
 aggregiertes Angebot (Gesamtwirtschaft)
 aggregierte Nachfrage (Gesamtwirtschaft)
 aggregierte Diamant-Nanostäbchen (dichte Form des Kohlenstoffs)
 Thrombozytenaggregation (Aggregometrie: Zusammenlagerung von Blutplättchen)
 Geldrollenbildung (Aggregation roter Blutkörperchen)
 Aggregator (Software oder Dienstleister)